Bernardshammer oder Bernhardshammer ist der Name
 eines ehemaligen Kupferhofs: Kupferhof Bernardshammer
 eines Steinbruchs im Naturschutzgebiet Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer